Thea kan avse:

 Thea - ett kvinnonamn, se Tea
 Thea (TV-serie) – en amerikansk komediserie som sändes i USA 1993 –1994